Bacouel-sur-Selle, Franse gemeente in het departement Somme
 Foute schrijfwijze voor Bacouël, Franse gemeente in het departement Oise